Sancho I – król Nawarry 905-926
 Sancho I Gruby – król Leónu 956-958, 960-966
 Sancho I Garcia – hrabia Kastylii 995-1017
 Sancho I Ramírez – król Aragonii i Nawarry 1063-1094
 Sancho I Kolonizator – król Portugalii 1185-1211
 Sancho I (biskup Toledo) – 1251-1261
 Sancho I – król Majorki 1311-1324
 Sancho I Ordóñez – król Galicji 926-929